Дюрей

 Дюрей — коммуна департамента Сарта Франции.
 Дюрей, Луи — французский композитор первой половины XX века.